Die Baureihe V 60 ist die Bezeichnung für eine Lokomotive. Sie existiert bzw. existierte bei mehreren Eisenbahngesellschaften:

 bei der Deutschen Bundesbahn/Deutschen Bahn, siehe DB-Baureihe V 60
 einen Lokomotivtyp aus der DDR, siehe Baureihe V 60 D